Power metal  — энергичный металл.
 Power Metal — стиль в музыке ()
 Power Metal — название демозаписи, сделанной группой Metallica в 1982 г. Идея принадлежит тогдашнему бас-гитаристу Рону МакГовни.
 Power Metal — название EP группы The Beast из Нью-Джерси, выпущенной в 1983 году.
 Power Metal — название альбома 1988 года американской команды Pantera, играющей в жанре грув-метал.
 Power Metal — Индонезийская музыкальная группа, играющая хеви-метал.

Примечания